LoTW beziehungsweise LotW steht für:

 Logbook of the World, Online-Logbuch für Amateurfunkverbindungen
 Lord of the Weed – Sinnlos in Mittelerde, eine parodistische Neusynchronisierung der Anfangsminuten des Herrn der Ringe

Abkürzung